Апшоу — фамилия. Известные носители:
 Апшоу, Дон (род. 1960) — американская певица (сопрано).
 Апшоу, Оррин (1874—1937) — американский перетягиватель каната, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Апшоу, Уильям (1886—1952) — американский политик.